Минори Хаякари (; ) — японская легкоатлетка, выступавшая в беге на средние дистанции, стипльчезе, кроссе и марафоне. В 1990—2011 годах — член сборной Японии по лёгкой атлетике. Обладательница бронзовой медали Азиатских игр, чемпионка Азии, многократная чемпионка страны, действующая рекордсменка Японии в стипльчезе, участница летних Олимпийских игр в Пекине.

Биография 
Минори Хаякари родилась 29 ноября 1972 года в Киото, Япония. Училась в старшей школе Киото Явата, затем окончила Университет Досися, получив степень в области предпринимательства.

Занималась лёгкой атлетикой с юных лет, в частности в 1990 году установила национальный рекорд среди учениц старших школ в беге на 3000 метров. Также в 1990 и 1991 годах попадала в десятку сильнейших на юниорских мировых первенствах по кроссу.

Впервые заявила о себе на взрослом международном уровне в сезоне 1991 года, когда вошла в основной состав японской национальной сборной и выступила на домашнем чемпионате мира в Токио, где в дисциплине 3000 метров показала результат 9:14,02, остановившись на предварительном квалификационном этапе.

В 1993 году одержала победу на чемпионате Азии по кроссу в Джакарте.

Будучи студенткой, в 1995 году представляла страну на домашней Универсиаде в Фукуоке, став в беге на 1500 метров шестой.

В 1996 году стала чемпионкой Японии на дистанциях 800 и 1500 метров.

На Восточноазиатских играх 1997 года в Пусане получила серебро и бронзу в дисциплинах 800 и 1500 метров соответственно.

В 1999 году бежала 1500 метров на домашнем чемпионате мира в помещении в Маэбаси, но в финал не вышла.

В 2002 году заняла 51-е место в короткой гонке на чемпионате мира по кроссу в Дублине. Три года спустя показала 36-й результат на аналогичных соревнованиях в Сен-Гальмье.

Начиная с 2005 года специализировалась на стипльчезе, в данной дисциплине выступила на чемпионате мира в Хельсинки — в финале показала результат 9:48,97, расположившись в итоговом протоколе соревнований на 12-й строке.

В 2006 году стала чемпионкой Японии в беге на 3000 метров с препятствиями и затем удерживала это звание в течение пяти лет. Помимо этого, отметилась выступлением на кроссовом чемпионате мира в Фукуоке и на Кубке мира в Афинах.

На домашнем чемпионате мира 2007 года в Осаке сошла с дистанции в ходе предварительного квалификационного этапа.

В июле 2008 года на соревнованиях в Хёсден-Золдере установила ныне действующий национальный рекорд Японии в беге на 3000 метров с препятствиями — 9:33,93. Выполнив олимпийский квалификационный норматив, удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Пекине — на предварительном квалификационном этапе программы стипльчеза показала результат 9:49,70 и в финал не вышла.

После пекинской Олимпиады Хаякари осталась действующей спортсменкой и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2009 году в стипльчезе она выиграла серебряную медаль на Восточноазиатских играх в Гонконге, отметилась выступлением на чемпионате мира в Берлине.

В 2010 году взяла бронзу на Азиатских играх в Гуанчжоу, стартовала на Континентальном кубке IAAF в Сплите.

В 2011 году одержала победу на домашнем чемпионате Азии в Кобе, выступила на чемпионате мира в Тэгу.

Впоследствии часто выступала на различных коммерческих забегах по шоссе в США, пробовала себя в марафоне и полумарафоне, в частности в 2015 году с результатом 2:52:06 одержала победу на Афинском классическом марафоне. Неоднократно участвовала в мастерских соревнованиях по лёгкой атлетике.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции Японии
Бегуны на длинные дистанции Японии
Бегуны по пересечённой местности Японии
Стипльчезисты Японии
Марафонцы Японии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Чемпионы Японии по лёгкой атлетике